Мистрас () — греческий топоним. Может означать:

 Мистрас (Лакония) — деревня.
 Мистрас (Янина) — деревня в сообществе .